Буска:
 Буска () — коммуна в Италии.
 Ле-Буска — город и коммуна во французском департаменте Жиронда, округ Бордо, административный центр кантона Ле-Буска .
 Буска, Игнацио — итальянский куриальный кардинал.